een hulpmiddel bij de navigatie, zie octant (navigatie)
 een sterrenbeeld, zie Octant (sterrenbeeld)